Chinez se poate referi la:

Populație din Asia de Est, (中國人 / 中国人) persoană care face parte din populația de bază a Chinei sau este originară din China. 
Chinezesc, ceva care aparține Chinei sau chinezilor.

Chineza, limba vorbită de chinezi, azi se mai folosește limba chineză simplificată
Chinezi Han (漢族人 / 汉族人) este populația cea mai numeroasă din China
Chinezi Hui, unul dintre cele 56 de grupuri etnice recunoscute oficial de către Republica Populară Chineză
Chinezul (film din 1978), coproducție germano-elvețiană
Chinezul (film din 2011), coproducție germano-austro-suedeză

Altele
C.S. Chinezul Timișoara, club de fotbal românesc

Vezi și
China (dezambiguizare)

Legături externe